ECO klasifikacija: B10-B19

Caro-Kannova obramba je poimenovana po angleškem šahistu Horatiu Caru (1862-1920) in avstrijskem šahistu Marcusu Kannu (1820-1886). Spada med polodprte šahovske otvoritve. S potezo 2... c6 črni pripravlja poseg v center s potezo d5 prav tako, kot pri francoski obrambi, vendar s to razliko, da pusti odprto pot daminemu lovcu, kar je pri francoski obrambi slabost. 

Šahovske otvoritve